Lysingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lysingen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Lysingen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Lilla Lysingen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (10,9 ha)
Stora Lysingen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (86,4 ha)
Lysingen, sjö i Falu kommun,  (4,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn